Champions (Marvel), heldenteam uit Marvel stripboek
 Champions (1983), film uit 1983 gebaseerd op het verhaal van de jockey Bob Champion
 Champions (1998), film uit 1998
 Champions (spel), een role-playing game uit 2010
 Champions (computerspel), een computerspel dat werd uitgegeven door Krisalis Software
 Champions (tijdschrift), een voetbalblad

 The Champions (band), een Belgische band
 The Champions (televisieserie uit 1969), een televisieserie uit 1969
 Champions (televisieserie uit 2018), een televisieserie uit 2018

Zie ook
 Champion (doorverwijspagina)